Брек - фамилия и топоним:

Фамилия 
 Брек, Джон Лесли (1859—1899) — американский художник.
 Брек, Джонатан (род. 1965) — американский актёр.
 Брек, Иоанн (род. 1939) — протопресвитер Православной церкви в Америке, специалист по Новому Завету и нравственному богословию.
 Брек Айснер (род. 1970) — американский теле- и кинорежиссёр.

Топоним 
 Брек — деревня, Верхнеуслонский район, Татарстан.